mada (fluwisol) – rodzaj gleby
 mada – zjawisko w transporcie szynowym
 Mada – wieś w Rumunii, w gminie Balșa
 Mada – rodzaj chrząszczy z rodziny biedronkowatych
 Mada – afrykańska grupa etniczna, posługująca się językiem mada
 MadA – enzym z grupy transferaz